Cristoforetti ist der Familienname folgender Personen:
 Marco Cristoforetti, liechtensteinischer Poolbillardspieler
 Samantha Cristoforetti (* 1977), italienische Kampfpilotin und Astronautin